Asowsche Flottille, Asow-Flotte oder Asow-Flottille steht für:

 Asow-Flotte (1695), Heeresflotte des russischen Staates, die unter der Führung von Peter dem Großen gegründet wurde und von Ende 1695 bis 1711 bestand
 Asowsche Flottille (Weiße Garde), siehe Asow-Flottille #Russischer Bürgerkrieg
 Asow-Flottille, die russische, später sowjetische Marineflotte auf dem Asowschen Meer